S7 puede referirse a:

 S7, línea de tren que opera en las cercanías de Riedstadt-Goddelau, dentro de la región Rin-Meno (Alemania).
 S7 Airlines, compañía aérea rusa.
 Línea S7, línea de autobuses que opera dentro del departamento de Canelones, Uruguay.
 Saleen S7, un superdeportivo del 2000.
Samsung Galaxy S7, teléfono inteligente.